Lanphier ist der Familienname folgender Personen:
 Fay Lanphier (1905–1959), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 James Lanphier (1920–1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas George Lanphier Sr. (1890–1972), US-amerikanischer Flugpionier
 Thomas George Lanphier Jr. (1915–1987), US-amerikanischer Militär